Ehrenbürger Gmundens werden Personen, die nach Einschätzung des Gemeinderats besondere Verdienste um Gmunden erworben bzw. besondere Verbundenheit mit Gmunden gezeigt haben. Die Würdigung wird auf Beschluss des Gemeinderats vorgenommen. Ehrenträger werden ebenfalls vom Gemeinderat ernannt. Eine weitere hohe Auszeichnung der Stadt Gmunden ist der "Gmundner Ehrenring", der allerdings nur sehr sparsam vergeben wird – die letzte Verleihung einer solchen Auszeichnung erfolgte Ende September 2007 an Karl Frostel.

Ehrenbürger 

 gibt an, ob nach dem jeweiligen Ehrenbürger eine Straße benannt wurde.

Ehrenringträger

Ehrenringträger der Stadt Gmunden 
Neben Ehrenbürgern werden vom Gemeinderat auch Ehrenringträger ernannt.

Einzelnachweise 

Gmunden
!
Ehrenburger Gmunden